"Pterodon" sp. (DPC 5036'') је изумрла врста плаценталних сисара, из изумрлог полифилетског племена Hyainailourini унутар изумрле парафилетске потпородице Hyainailourinae и изумрле парафилетске породице Hyainailouridae, која је у периоду раног олигоцена настањивала подручје Африке.

 Опис 
Једини тренутно знани фосилни остатак ове врсте сисара је сломљени десни очњак пронађен на фосилним локалитету Каменолом Е () на подручју гувернората Фајум у Египту. По својој грађи је сличан очњаку врсте "Pterodon" phiomensis.

Тренутно, ова врста сисара још није стручно именована нити уврштена у одређени род, те је зато још у научној литератури знана само под својим регистарским бројем фосила.

 Систематика 
 Историја класификације 
Врста "Pterodon" sp. (DPC 5036) је раније била уврштена унутар изумрлог рода Pterodon, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник племена Hyainailourini.

 Класификација 

 Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Pterodon" sp. (DPC 5036'').

|label1= †Hyaenodonta 
|1= }}

Временска распрострањенст врсте "Pterodon" sp. (DPC 5036) унутар парафилетске породице Hyainailouridae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyainailourini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Африке
Несврстане врсте сисара